Бердсонг () — многозначное понятие.

Топоним 
 Бердсонг — город в округе Миссисипи (штат Арканзас, США).

Фамилия 
  (род. 1959) — американский бейсболист, игрок Главной лиги бейсбола в составе клуба «Сент-Луис Кардиналс».
  (Лоуренс Бердсонг; 1934—1990) — американский ритм-энд-блюз-музыкант.
  (род. 1968) — американская актриса, лауреат премии Theatre World (2007).
 Бёрдсонг, Отис (род. 1955) — американский баскетболист.
  (1941—2019) — американский джаз-фанк-музыкант.

См. также 
 Пение птиц